Hardie ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Hardie, Baron Hardie (* 1946), britischer Politiker
 Brad Hardie, australischer Footballspieler
 Colin Hardie (1906–1998), britischer Professor und Altphilologe
 Dylan Hardie-Jordan (* 1992), Fußballspieler für Amerikanisch-Samoa
 Grant Hardie (* 1992), schottischer Curler
 John Hardie (* 1988), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Kate Hardie (* 1969), britische Schauspielerin
 Keir Hardie (1856–1915), britischer Politiker
 Michael Hardie (1938–2008), britischer Diplomat
 Michael Hardie Boys (* 1931), neuseeländischer Richter
 Philip Hardie (* 1952), britischer Altphilologe
 Ryan Hardie (* 1997), schottischer Fußballspieler
 William Ross Hardie (1862–1916), britischer Altphilologe
 William Francis Ross Hardie (1902–1990), britischer Altphilologe und Philosophiehistoriker

Hardie ist der Name folgender Unternehmen:
 James Hardie, Hersteller von Bauelementen mit Sitz in Dublin

Siehe auch:
 Hardy (Familienname)
 Hardee
 Hardi